Het seizoen 1950/51 was het 42e seizoen om het Duitse voetbalkampioenschap ingericht door de DFB.

De acht deelnemende clubs aan de eindronde speelden in twee groepen van vier een volledige competitie en de beide groepwinnaars speelden de finale op 30 juni 1951 in Berlijn.

Eindronde

Groep 1

Groep 2 

|}

Finale 

1. FC Kaiserslautern werd voor de eerste keer Duits landskampioen.

Externe link
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1950/51